American Pie může být:

 American Pie (album), album Dona McLeana
 American Pie (píseň), píseň ze stejnojmenného alba
 Prci, prci, prcičky (v anglickém originále American Pie)